I risultati completi del motomondiale 1979 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500
Classifica piloti

Classe 350
Classifica piloti

Classe 250
Classifica piloti

Classe 125
Classifica piloti

Classe 50
Classifica piloti

I sidecar

Classifica finale sidecar B2A

Classifica finale sidecar B2B

Formula 750
1ª m.= prima manche; 2ª m.= seconda manche.

Note

Collegamenti esterni

 1979